Die Liste der Landherren von Hamm und Horn enthält die Hamburger Landherren von 1461 bis 1830 mit Unterbrechungen.

Die Landherren von Hamm und Horn nahmen in der Ratsrolle von 1595 die zweite und dritte Stelle ein. Gewöhnlich führte der zweite Ratsherr allein die Geschäfte dieser Landherrenschaft. In wichtigen Fällen wirkten beide gemeinsam. Der dritte Ratsherr war zugleich Landherr des Hamburger Berges. Im Krankheitsfall wurde der zweite durch den dritten Ratsherrn vertreten.

Landherren von 1461 bis 1562 

Diese Liste ist nicht vollständig. Ein Wechsel im Amt erfolgte in der Regel auf Cathedra Petri.

Landherren von 1646 bis 1830 

Diese Liste beruht auf den Deichdingsprotokollen ab 1646 und ist vollständig. Sie berücksichtigt nicht den außergewöhnlichen Amtswechsel während einer Amtsperiode, sondern nennt die jährlich dem Deichding vorsitzenden Landherren (zwei Wochen nach Ostern).

Ende 1830 ging die Landherrenschaft von Hamm und Horn in der Landherrenschaft der Geestlande auf.

Quellen 
 Karl Koppmann: Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg. Dritter Band: Kämmereirechnungen von 1471 bis 1500. Herausgegeben vom Verein für Hamburgische Geschichte, Hamburg (Hermann Grüning) 1878. (Liste der Landherren 1461–1496, S. XCIII f.), Digitalisat des Bandes
 Karl Koppmann: Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg. Siebenter Band: Kämmereirechnungen von 1555 bis 1562. Herausgegeben vom Verein für Hamburgische Geschichte, Hamburg (Lucas Graefe & Sillem) 1894. (Liste der Landherren 1497–1562, S. CLXXXIV f.), Digitalisat des Bandes
 Dieter Göttsch: Die Struktur der Landherrenschaft Hamm und Horn. Ein Beitrag zur Rechts- und Sozialgeschichte der hamburgischen Elbmarschen. Diss. phil. Hamburg 1966. (Vollständige Liste der Landherren ab 1646, S. 171–174).

Einzelnachweise 

 
Behörde (Hamburg)
Politikgeschichte (Hamburg)
Gegründet im 15. Jahrhundert
Aufgelöst 1830
Liste (Personen in Hamburg)